Eurovision může být:
 Eurovision, mezinárodní televizní distribuční síť
 Eurovision Song Contest, každoroční hudební soutěž organizovaná Eurovizí